Beija-Flor oder Beija-Flôr (port. ‚Beija-Flôr‘ Kolibri) steht für:
 GRES Beija-Flor, Sambaschule in Rio de Janeiro, Brasilien
 IPD BF-1 Beija-Flôr, brasilianisches Hubschraubermodell